Ulica Zdzisława Bernata w Poznaniu - nowo wytyczona ulica na Zawadach. Powstała podczas budowy trasy Nowe Zawady (obecnie ul. Prymasa Hlonda). Przy ulicy aktualnie nie znajdują się żadne posesje. Nazwa ulicy upamiętnia ks. Zdzisława Bernata - kapłana archidiecezji poznańskiej, długoletniego dyrektora Poznańskiego Chóru Katedralnego.

Bernata